48-й Алитусский укреплённый район — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Сформирован в Прибалтийском особом военном округе 4 июня 1941 года.

В действующей армии с 22 июня 1941 года по 19 июля 1941 года.

Занимал полосу обороны длиной по фронту в 57 километров, глубиной обороны 5 - 16 километров, от  Калварии до Капчяместиса На 22 июня 1941 года укрепрайон, как фортификационное сооружение, состоял из 5 узлов обороны, 273 долговременных оборонительных сооружений находилось в стадии строительства, 20 было построено, при этом боеготовых сооружений не было.

Собственного гарнизона район не имел, начал только формироваться 180-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон.

Очевидно, что в первые дни войны оборона районов была прорвана, тем более, что в большинстве своём укрепления попросту не успели занять.

19 июля 1941 года укреплённый район был расформирован.

Полное название 
48-й укреплённый район

Состав 

Только управление

Подчинение

Коменданты района

Ссылки 
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, укреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
 Советские УРы в Литве

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны